101 может означать:
 101 (число) — натуральное число.
 101 (игра) — карточная игра.
 101 (альбом) — название официального «концертного» фильма, выпущенного группой Depeche Mode в 1989 году.
 101 год — невисокосный год, начинающийся в пятницу.
 101 год до н. э.
 Тайбэй 101 — небоскреб в г. Тайбэй.
 101-я воздушно-десантная дивизия.

См. также 
 Сто первый